Le tournoi de tennis de Tarente est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Emanuela Zardo remporte le simple dames. En finale, elle bat Petra Ritter, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexia Dechaume et Florencia Labat.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tarente
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Tarente
Sport en Italie en 1991
Tennis en avril 1991
Tennis en mai 1991